Ženská čtyřhra Mallorca Open 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do deblové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Andreja Klepačová a María José Martínezová Sánchezová, jehož členky nestartovaly společně. Klepačová se turnaje nezúčastnila.

Vítězem se stal druhý nasazený, belgicko-švédský pár Kirsten Flipkensová a Johanna Larssonová, který ve finále za 70 minut zdolal španělské turnajové trojky Maríu José Martínezovou Sánchezovou a Saru Sorribesovou Tormovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly třetí společnou trofej. Flipkensová vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Larssonovou to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Elise Mertensová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  María José Martínezová Sánchezová /  Sara Sorribesová Tormová (finále)
  Šúko Aojamová /  Aleksandra Krunićová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2019
WTA Tour 2019